"Capilla" pode significar:
 Capilla, município espanhol da Estremadura
 La Capilla, município colombiano de Boyacá
 Zarza-Capilla, município espanhol da Estremadura
 Capilla del Monte, município argentino da província de Córdova
 La Capilla (distrito), no Peru
 Capilla de Guadalupe, município mexicano de Jalisco
 Capilla de Sitón, município argentino da província de Córdova 
 Capilla del Carmen, município argentino da província de Córdova 
 Capilla de los Remedios, município argentino da província de Córdova 
 Capilla de la Sagrada Familia, município argentino da província de Córdova 
 Santo Domingo de La Capilla (distrito), no Peru

Ver também
 

Desambiguações de topônimos